Poção de Pedras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Poção de Pedras (ort), Maranhão, Igarapé Grande, 
 Poção de Pedras (kommun), Maranhão, 

Robotskapade Brasilienförgreningar